Гіперболі́чні фу́нкції — сімейство елементарних функцій, які виражаються через експоненту і тісно пов'язані з тригонометричними функціями.

Визначення 
Гіперболічні функції задаються такими формулами:

 гіперболічний синус:

  (в іноземній літературі позначається ).
Існує сленгова назва: «шинус».

 гіперболічний косинус:

  (в іноземній літературі позначається ).
Існує сленгова назва: «чосинус», «кошинус».

Лінію гіперболічного косинуса називають ланцюговою, бо саме таку форму приймає ланцюг або мотузка, яку підвісили за обидва кінці в однорідному гравітаційному полі.

 гіперболічний тангенс:

  (в іноземній літературі позначається ).

Існують сленгові назви: «щангенс», «цангенс».

Іноді також визначається

 гіперболічний котангенс:

 ,

 гіперболічні секанс і косеканс:

 ,
 .

Властивості

Зв'язок з тригонометричними функціями 

Гіперболічні функції виражаються через тригонометричні функції від уявного аргументу.

.

.

Функція Гудермана зв'язує тригонометричні функції та гіперболічні функції без залучення комплексних чисел.

Важливі тотожності 

 .
 Парність:
 ,
 ,
 .
 Формули додавання:
 ,
 ,
 .
 Формули подвоєного кута:
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .
 Формули кратних кутів:
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .
 Добуток
 ,
 ,
 ,
 .
 Суми
 ,
 ,
 ,
 .
 Формули пониження степеня
 ,
 .
 Похідні:
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .
 Інтеграли:
 ,
 ,
 ,
 ,
 .

 Дивись також: Таблиця інтегралів гіперболічних функцій, Таблиця інтегралів обернених гіперболічних функцій

Нерівності 
При всіх  виконується
 ,
 .

Розкладання в степеневі ряди 

 ,
 ,
 ,
  (Ряд Лорана).

Тут  — числа Бернуллі.

Графіки

Аналітичні властивості 
Гіперболічний синус і гіперболічний косинус аналітичний у всій комплексній площині, за винятком істотно особливої точки на нескінченності. Гіперболічний тангенс аналітичний скрізь, окрім полюсів в точках , де  — ціле. Лишки у всіх цих полюсах рівні одиниці. Гіперболічний котангенс аналітичний скрізь, окрім точок , лишки в цих полюсах також рівні одиниці.

Див. також 
 Обернені гіперболічні функції

Посилання 
 
  

 
Показникові функції
Геометрія Лобачевського
Аналітичні функції